Церковь Смоле́нской иконы Божией Матери на Васильевском острове (Смоле́нская церковь) — один из старейших православных храмов Санкт-Петербурга. Находится на Смоленском православном кладбище на Васильевском острове. Согласно преданию, в постройке церкви участвовала блаженная Ксения Петербургская, тайно по ночам носившая кирпичи на строительные леса.

Храм относится к Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, является центром Василеостровского благочиннического округа. Настоятель — протоиерей Евгений Шогенов.

История 
Первые годы после основания кладбища церкви при нём не существовало. Усопших было предписано отпевать и поминать в приходских или домовых храмах. Однако впоследствии духовное руководство поняло необходимость наличия церкви на самом кладбище, но средств для её постройки тогда не имело, поэтому императрица Елизавета I издала указ, согласно которому церковь должна была быть построена за счёт губернии, то есть светской власти.

Деревянное здание 
В 1758 году на Смоленском кладбище была заложена деревянная Смоленская церковь. Располагалась она в центре прямоугольного участка, выделенного под кладбище, со сторонами в 100 сажен, там, где впоследствии был выстроен каменный храм в честь Святой Животворящей Троицы (разобранный в 1932 году), а теперь находится часовня в его память.

Церковь была построена за два года и освящена а. Поскольку деньги на строительство дали светские власти, то и доход с церкви получали они же, а именно Губернская канцелярия, которая церковь считала своей собственностью.

Уже к 1768 году церковь стала нуждаться в ремонте, о чём причт сообщил в Духовную консисторию. В 1769 году по указу Правительствующего Сената церковь, вместе с богадельнями, расположенными на месте нынешней каменной церкви, были переданы в ведение Конторы коллегии экономии под ответственность находившегося при богадельнях комиссара прапорщика Петра Шураева. Однако духовные власти не хотели оставлять церковь в ведении светского начальства, и в 1770 году добились того, что она была передана в ведение епархии, но церковные доходы, как и обязанность нести издержки по уходу Контора экономии оставила за собой.

В 1772 году церковь была отремонтирована, а также к ней пристроили тёплый придел св. Архистратига Михаила — Михайловский, который освятили а. Поскольку усопших продолжали отпевать главным образом в приходских церквях, то Контора экономии попросила власти определять к отпеванию в кладбищенской церкви младенцев, умерших от оспы, и с того времени она стала называться «оспенной». Постепенно установился обычай отпевать в ней, помимо младенцев, и взрослых усопших.

В сентябре 1777 года в Петербурге произошло крупное наводнение, от которого пострадали здания церкви, богаделен и само кладбище. В этот раз Контора экономии ремонтировать церковь уже не стала, вследствие чего пошли жалобы.

В 1779 году согласно указу Конторы коллегии экономии, поступившему в С.-Петербургскую духовную консисторию, в Смоленскую церковь были переданы некоторые церковные книги и вещи, принадлежавшие ранее упразднённой Иоанно-Богословской церкви,
а ныне хранившиеся в Сампсониевском соборе — большой требник московской печати, канонник, часослов, два кадила, медный чайник и железные щипцы.

В ведении светских властей церковь и богадельни были до 1780 года, когда Контору экономии высочайшим повелением упразднили, а подведомственных ей передали в Приказ общественного призрения. Однако иметь церкви в управлении Приказу не полагалось, и в 1781 году именным Императорским указом Смоленская церковь, наряду с другими числящимися при богадельнях церквями, была полностью передана под управление епархиального начальства.

В 1783 году на кладбище священником поступил о. Георгий Петров; он отремонтировал церковь, имея в своём распоряжении 100 рублей от епархиального начальства и средства от благотворителей. На этот раз придел в церкви остался один, во имя Св. Архистратига Михаила, и освящение его, по благословению митрополита, было проведено 8 ноября 1783 года в день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных корпусным архимандритом Макарием (указ консистории от 20 ноября 1783 г.).

После постройки каменного храма в 1790 году, о. Георгий Петров представил митрополиту на утверждение план и смету для существенной переделки деревянного храма. Слом и постройка меньшего против прежнего здания обошлась в 786 руб. 33 к.. Перестроенная церковь была освящена 8 ноября ст. ст. 1792 года в честь св. Архистратига Михаила.

Представляла собой деревянное здание простой архитектуры, стены которого были выкрашены белой краской, а крыша — зелёной; на куполе был установлен дубовый крест. В 1818 году здание церкви было обновлено за счёт средств императорского духовника П. В. Криницкого.

В дальнейшем, из-за наводнения 1824 года деревянный храм пришёл в негодность до такой степени, что проводить в нём богослужения стало невозможно, и его иконостас отдали в домовую церковь грузинской царицы Коцено (имеретинской царицы Марии). Восстановить храм собирался иконописец и академик живописи В. Л. Боровиковский, для чего изготовил резные принадлежности нового иконостаса и написал иконы для него, однако внезапная смерть помешала ему «свершить благое намерение», и храм остался в прежнем состоянии.

К 1831 году на месте разобранного в 1829 году деревянного здания было построено каменное здание Церкви во имя Святой Животворящей Троицы.

Каменное здание 
В 1786—1790 годах под руководством отца Георгия Петрова и по проекту архитектора Алексея Иванова была построена каменная Смоленская церковь в стиле раннего русского классицизма. Место для новой церкви указал прибывший на кладбище 2 июня 1786 года митрополит Гавриил — на северной стороне от кладбища, на участке сломанных в 1783 году зданий мужской и женской богаделен. Этими богадельнями распоряжался Приказ общественного призрения, и хотя он сам имел надобность в богаделенском месте, но, благодаря хлопотам Георгия Петрова, уступил его под строительство церкви и соответствующее расширение кладбища на север, к реке Смоленке, о чём кладбищенскому причту было сообщено указом Духовной консистории от 2 марта 1785 года № 234.

26 сентября 1790 года в день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова был освящён придел в его честь. В него перенесли иконостас из упразднённой в 1772 году деревянной церкви Иоанна Богослова, построенной в 1715 году по указу Петра I при госпитальном кладбище на Выборгской стороне. Придел представлял собой зал в три окна, с выходом во двор.

1 октября 1790 года, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, был освящён главный придел во имя Смоленской иконы Божией Матери. По описанию Стефана Опатовича, стены в главном приделе были отделаны простой побелкой; в «фонарике» купола неизвестным живописцем за 15 рублей было нарисовано сияние. Иконостас, без Царских врат, живописи и позолоты изготовили охтенские мастера за 557 р. 50 коп.; Царские врата и рамы к местным образам изготовил придворный резчик Яков Дунаев, что обошлось в 60 рублей. Позолота стоила 650 рублей. Живописец Иван Акимов пожертвовал написанные им иконы Спасителя и Божией Матери; иконы на северных и южных дверях иконостаса написал художник Гавриил Козлов. В придел были пожертвованы также иконы Тайной вечери, Трёх святителей и другие, все кисти неизвестных художников. На момент написания статьи Стефаном Опатовичем в 1873 году эти иконы в дорогих окладах, кроме Тайной вечери, ещё находились в храме.

С 1808 года начали возводить пристройки к церкви, а также надстроили колокольню вторым этажом. Северный придел возвёл архитектор Андреян Захаров. В начале 1810-х годов здание церкви стало тёплым, и в 1813—1815 годах художник Степан Безсонов выполнил новую роспись.

После наводнения 1824 года, которое нанесло зданию церкви значительный ущерб, потребовалось провести ремонт. Южный придел на средства, пожертвованные церковным старостой, купцом I гильдии Илией Антоновым, начали строить в 1831 году, закончили в 1833-м и освятили в честь Пророка Илии 24 июня того же года. Окончательно строительные работы завершили в 1833 году при новом настоятеле протоиерее Александре Рождественском.

В 1858 году художник Василий Васильев расписал подкупольную часть церкви в византийском стиле.

В 1903 году отремонтированы приделы Иоанна Богослова и Пророка Илии.

Всего на 1917 год в Смоленском храме было пять приделов:
 главный — Смоленской иконы Божией Матери, освящён 1 октября 1790 года;
 правый (южный) — Святого Василия Исповедника, освящён в 1891 году.
 левый (северный) — во имя Иоанна Предтечи, Святого Стефана и мученицы Евлампии, освящённый 10 октября 1892 года.
 Отдельный придел с южной стороны — Пророка Илии, освящённый 24 июня 1833 года.
 Отдельный придел с северной стороны — Апостола Иоанна Богослова, освящённый 26 сентября 1790 года.

Незадолго до своего ареста в храме служил обедню на Радоницу митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин. С начала 1920-х годов церковь находилась у обновленцев.

В 1938 году в церковь передали Казанскую икону Божией Матери, происходившую из Казанского собора. В 1940 году Смоленская церковь была закрыта, Казанскую икону Божией Матери передали в Князь-Владимирский собор, где она пребывала 60 лет (в 2001 году возвращена в Казанский собор). Внутреннее убранство храма было уничтожено.

В январе 1947 года церковь вновь передана верующим в «бесплатное пользование» и 8 марта того же года освящена настоятелем Николо-Богоявленского собора протоиереем Павлом Тарасовым. В центральном приделе был установлен иконостас, доставленный из закрытого в 1938 году храма Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове.

24 мая 1950 года епископом Лужским Симеоном (Бычковым) в храме был освящён новоустроенный северный придел во имя иконы Божией Матери «Умиление» («Достойно есть»), для которого был взят иконостас одного из приделов нижнего храма Владимирской церкви (на Владимирской площади), к тому времени закрытой.

16 февраля 1989 года митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигер) освятил в храме отдельный небольшой придел блаженной Ксении Петербургской.

Настоятели храма 
Составлено по Синодику храма Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге / [Прот. Владимир Сорокин, Е. Карловская при участии А. А. Бовкало, М. В. Шкаровского, О. И. Ходаковской], СПб., 2015, 198 с..

 Протоиерей Георгий Петров, с 21 июня 1783—1818.
 Иерей Алексий Алексеев, 1818—1825.
 Протоиерей Иоаким Семенович Кочетов, 1825—1832.
 Протоиерей Александр Яковлевич Рождественский, 1832—1843.
 Протоиерей Райковский Андрей Иоаннович, 1843—1845.
 Протоиерей Василий Лаврович Лавров, 1845 — 8 ноября 1864.
 Протоиерей Алексей Иванович Максимов, 1864 — 7 октября 1870.
 Протоиерей Иоанн Исполатов, 1870—1879.
 Протоиерей Захарий Евфимович Образцов, 1879—1887.
 Протоиерей Иоанн Георгиевич Полканов, 1888—1893.
 Протоиерей Павел Алексеевич Матвеевский, 1894—1897.
 Протоиерей Алексий Иоаннович Сперанский, 1898—1906.
 Протоиерей Николай Васильевич Триодин, 1907—1917.
 Протоиерей Константин Васильевич Банников, служил с 1910-х — 1937.
 Протоиерей Алексей Иосифович Западалов, 1919—1921.
 Протопресвитер Алексий Григорьевич Абакумов, 1921—1923 и в 1925 — по сентябрь 1940.
 Протоиерей Василий Васильевич Раевский, 1947—1949.
 Протоиерей Илия Попов, 1949—1950.
 Протоиерей Георгий Дмитриевич Константиновский, 1951—1953.
 Протоиерей Иоанн Николаевич Птицын, 1953—1957.
 Протоиерей Иоанн Иоаннович Чокой, 1953—1954, 1957—1958.
 Протоиерей Павел Петрович Тарасов, 1954—1957.
 Протоиерей Владимир Викторович Смирнов, 1957—1958.
 Протоиерей Константин Андреевич Быстреевский, 1958—1967.
 Протоиерей Михаил Владимирович Славнитский, 1967—1971.
 Протоиерей Павел Григорьевич Красноцветов, 1972—1973.
 Протоиерей Иоанн Афанасьевич Кондрашов, 1973—1975.
 Протоиерей Игорь Афанасьевич Мазур, 1975—1979.
 Архимандрит Климент (Игорь Иванович Толстихин), 1979—1987.
 Протоиерей Виктор Московский, 1987—2020.

Крестные ходы 
В день Происхождения честных древ 1 августа бывал крестный ход на Смоленку для освящения воды. Разрешение производить этот ход причту дал митрополит в указе протоиерею Георгию Петрову № 1.711 за 11 июля 1805 года.

Архитектура 
Церковь построена в стиле раннего русского классицизма. Это прямоугольное в плане здание с двухъярусной колокольней, покрашенное в голубой цвет. С западной стороны к церкви примыкает трапезная. Над входом возвышается двухъярусная колокольня, увенчанная серым шпилем с крестом, в обоих ярусах которой располагаются звонницы. Стена второго яруса декорирована коринфскими пилястрами. Каждая грань яруса завершена треугольным фронтоном. Храм увенчан низким куполом серого цвета, расположенным на низком барабане с арочными окнами византийского стиля. Купол завершает фонарь, увенчанный луковичной главкой с крестом.

Усыпальница 
Согласно работе Владимира Саитова «Петербургский некрополь», в церкви были погребены несколько десятков усопших. Под полом церкви для захоронений был устроен подвал. На северной стене храма имеются памятные доски в честь строителя и настоятеля Смоленской церкви протоиерея Георгия Петрова, погребённого под алтарём придела Святого Иоанна Богослова, и настоятеля Петропавловского собора протоиерея Стахия Колосова.

См. также 
 Троицкая церковь (Санкт-Петербург, Смоленское кладбище)
 Часовня Ксении Блаженной
 Воскресенская церковь на Смоленском кладбище

Примечания

Литература 
 Лесюис А. Р. Церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери. — СПб.: Нью-Кросс, б. г. — 28 с. — ISBN 5-88116-040-2.
 
 
 
 
 
 Смоленско-кладбищенская церковь. Смоленское кладбище / Лавры, монастыри и храмы на Святой Руси. Санкт-Петербургская епархия, вып. IV. — СПб., 1908. — С. 174.

Ссылки 
 Официальный сайт прихода храма во имя Смоленской иконы Божией Матери и часовни святой блаженной Ксении Петербургской 
 Сайт храма (доступен на 9 августа 2021)
 Официальная страница прихода
 Смоленская церковь в Народном каталоге православной архитектуры
 Причт Смоленско-кладбищенской церкви в Санкт-Петербурге с XVIII века
 Описание церкви из книги «Лавры, монастыри и храмы на Святой Руси», СПб, 1909, с портретами прот. Е. А. Рахманина и прот. П. А. Матвеевского

Храмы Василеостровского благочиния
Санкт-Петербург
Здания и сооружения, заложенные в 1786 году
Санкт-Петербург
Храмы, построенные в 1790 году в России